Fornolesi – abitanti di Fornole
Fornolesi – abitanti di Fornoli (Bagni di Lucca)